Charles Paul Zoltan Nemes de Weisz-Horstenstein (1951-), réalisateur français
 László Nemes (1977-), réalisateur hongrois

Divers 
 Le némès est la coiffe des pharaons égyptiens

Homonymie de patronyme hongrois